Seyboldsdorf ist 

ein Ortsname:
 Seyboldsdorf (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

ein Personenname:
 Ludwig von Freyen-Seyboldsdorf (1870–1957), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Seiboldsdorf (Adelsgeschlecht)